Зубаре́нко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Зубаренко Віктор В'ячеславович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни 2014—2017 років.
 Зубаренко Олександр Всеволодович — доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України.